Монте Нуево има више значења:

 Монте Нуево (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Нуево (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику